Polícia marítima pode ser:
Polícia marítima: uma das funções da Polícia Federal do Brasil;
Polícia Marítima: Força de segurança Portuguesa.
Polícia Marítima: órgão operacional do Sistema de Autoridade Marítima, de Portugal.

Polícia
Desambiguação